Cijantung (Pasar Rebo), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta
Cijantung (Sukatani), een plaats in Indonesië